Dostojevskaja (metrostation Moskou), metrostation in Moskou.
 Dostojevskaja (metrostation Sint-Petersburg), metrostation in Sint-Petersburg.